Дми́трий Ива́нович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Дмитрий Иванович (1805—1889) — русский военно-морской деятель, адмирал.
 Кузнецов, Дмитрий Иванович (1890—1979) — советский художник.
 Кузнецов, Дмитрий Иванович (1827—1901) — артист балета императорского Большого театра.